Le terme anglophone Weatherman ou Weathermen (en français présentateur météo) est aussi un nom propre dans sa langue originelle.

Weatherman

Personnages fictifs 
 The Weather Man, film américain de Gore Verbinski sorti en 2005, avec Nicolas Cage dans le rôle-titre, celui du présentateur météo David Spritz ;
 Weatherman, le chef fictif de Stormwatch dont Henry Bendix fut le premier à porter ce titre :

Musique 

 The Weatherman LP, un album de 2007 de l'artiste hip-hop américain Evidence ;
 Weatherman, une chanson de l'auteur-compositeur-interprète Delbert McClinton de son album éponyme de 1993 qui est apparu dans le film Un jour sans fin ;
 Weatherman, une chanson de 2012 du groupe américain Dead Sara ;

Weathermen 
 Membres du groupe politique d'extrême gauche américain The Weather Underground qui exista de 1969 à 1977 ;
 ,  groupe électronique et pop semi-satirique basé en Belgique ;
 , un collectif de musique hip-hop américain ;
 Jonathan King, un chanteur et producteur britannique dont le pseudonyme est « Weathermen » ;
 New Weathermen Records, une filiale de Ferret Music un producteur américain indépendant de musique ;

Voir aussi